

Pessoas 
 Alfredo Keil
 Maria Keil
 Francisco Keil do Amaral

Outros 
 5054 Keil

Desambiguação